MMI peut faire référence à :
, une norme informatique du W3C ;
le diplôme universitaire de technologie en métiers du multimédia et de l'Internet ;
 l'échelle de Mercalli modifiée ;
 la maison des mathématiques et de l'informatique, un lieu de diffusion des mathématiques et de l’informatique situé à Lyon.